Marie de La Tour ist der Name folgender Personen:

* Marie Louise de La Tour d’Auvergne (1725–1781), französische Adlige
 Marie Victor Nicolas de Fay de La Tour-Maubourg (1768–1850), französischer General